Kwiatkowice (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Legnicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Kwiatkowice (Łódź), een plaats in het Poolse district Łaski, woiwodschap Łódź
 Kwiatkowice (Lubusz), een plaats in het Poolse district Gorzowski, woiwodschap Lubusz